Der Begriff Gráinne ist mehrdeutig und kann sich beziehen auf:

 einen weiblichen Vornamen. Siehe Gráinne (Vorname)
 eine Sagengestalt in der irischen Mythologie. Siehe Gráinne (Sagengestalt)